Unimog U 60 steht für Modelle folgender Baureihen:

 Unimog 404
 Unimog 421